Czolbe ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Czolbe (1863–1945), deutscher Reichsgerichtsrat
 Heinrich Czolbe (1819–1873), deutscher Militärarzt und Philosoph